Университет Ксавье () — американское высшее учебное заведение совместной формы обучения в Цинциннати, штат Огайо.

Университет принадлежит к иезуитским, католическим университетам — это шестой по возрасту католический и четвёртый по возрасту иезуитский университет США. В университете обучается 4485 студентов на звание бакалавра и 2165 студентов на звание аспиранта. Программы аспирантуры состоят из программ по физической реабилитации, образованию, психологическому консультированию, сестринскому делу, английскому языку, теологии, психологии и бизнесу.

История 
Учебное учреждение было основано в 1831 году как мужской колледж и находилось в центре Цинциннати рядом с  на улице Sycamore Street. Оно было названо Атенеум (Athenaeum) и отурыто 17 октября 1831 года. В 1840 году название было изменено на Колледж Святого Ксаверия (St. Xavier College) в честь испанского миссионера-иезуита, святого Франциска Ксаверия. В 1912 году колледж на его нынешнее место в Норвуде, примерно в восьми километрах к северу от центра Цинциннати в связи с покупкой 26 акров 

«Первоначальный» Anthenaeum в настоящее время является римско-католической семинарией . Колледж Святого Ксаверия официально разделился в 1919 году, отделив от себя , однако финансово независимыми они стали только в 1934 году. В 1930 году Колледж Святого Ксаверия был переименован во второй раз, получив своё нынешнее название Университет Ксавье. В 1980 году ещё один католический колледж Цинциннати — , объединился с Университетом Ксавье.

Деятельность 
Университет Ксавье предлагает более 90 специальностей бакалавриата и 40 программ магистратуры в следующих своих академических подразделениях:
 College of Arts and Sciences,
 College of Professional Sciences,
 College of Nursing,
 Williams College of Business.

Кампус 
Кампус занимает примерно 190 акров в городе Цинциннати и в прилегающих пригородах. Кампус состоит из жилых и академических центров. В центре кампуса Студенческий центр имени Галлагера и часовня Беллармина. Часовня Беллармина покрыта двускатной крышей, которая не рухнет, даже если стены часовни будут удалены. Часовня имеет свой приход, известный как приход католический приход часовни Беллармина.

Академический Молл 
Шесть зданий, построенных в стиле замков, расположены на возвышенности, смотрят на Бульвар Победы (Victory Parkway) к западу. Начиная с центра Галлагера и идя к авеню Даны (Dana Avenue): Lindner Hall (Физика), Logan Hall (Химия) and Albers Hall (Биология), Hinkle Hall, Schmidt Hall и Edgecliff Hall. Напротив академического молла стоит самое высокое здание на территории университета — Schott Hall. В Schott Hall находятся: Офис приёмной комиссии, Офис финансовой помощи, и факультеты Живых языков, Классики, Искусства коммуникации, Политической науки и Социологии.

Президенты 
35-м президентом университета с 1 июля 2021 года является . Это первая женщина-президент Университета Ксавье.

Выпускники 
Среди выпускников университета: учёный-физиолог , политик Джон Бейнер, радио- и телеведущий , генерал армии США , профессиональный гольфист  и многие другие.

См.: выпускники Университета Ксавье.

Примечания

Ссылки 
 XAVIER UNIVERSITY PRESIDENTS PHOTOGRAPHS

Католические учебные заведения
Университет Ксавье
Иезуитские университеты